een roman van John Steinbeck, zie Ten oosten van Eden
 de verfilming van deze roman in 1955, zie East of Eden (film)
 de verfilming van deze roman als miniserie in 1982, zie East of Eden (miniserie)
 een band die in 1970 een hit had met het nummer "Jig-a-Jig", zie East of Eden (band)